Zeche Sonnenschein ist der Name folgender Bergwerke:

*Zeche Sonnenschein (Bochum), Zeche in Bochum
Zeche Sonnenschein (Essen), Zeche in Essen
Zeche Sonnenschein (Wetter an der Ruhr), Zeche in Wetter an der Ruhr
Zeche Sonnenschein, auch Zeche Witten, Zeche in Witten

siehe auch
 Zeche Sonnenscheiner Stolln in Bochum
 Sonnenscheiner Erbstolln in Bochum
 Zeche Sonnenblick in Dortmund